|-
| 187901 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187902 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187903 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187904 - ||  || 22 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187905 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187906 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187907 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187908 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187909 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187910 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187911 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187912 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187913 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187914 - ||  || 1 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187915 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187916 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187917 - ||  || 21 noiembrie 2000 || Eskridge || Eskridge
|-
| 187918 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187919 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187920 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187921 - ||  || 18 decembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187922 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187923 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187924 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187925 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187926 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187927 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187928 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187929 - ||  || 1 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187930 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187931 - ||  || 20 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187932 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187933 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187934 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187935 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187936 - ||  || 27 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187937 - ||  || 20 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187938 - ||  || 24 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187939 - ||  || 26 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187940 - ||  || 14 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187941 - ||  || 15 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187942 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187943 - ||  || 18 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187944 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187945 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187946 - ||  || 22 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187947 - ||  || 25 mai 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187948 - ||  || 24 mai 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187949 - ||  || 27 mai 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187950 - ||  || 19 iunie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187951 - || 2001 NL || 9 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187952 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187953 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187954 - ||  || 18 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187955 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187956 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187957 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187958 - ||  || 23 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187959 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187960 - || 2001 PM || 5 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187961 - ||  || 3 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187962 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187963 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187964 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187965 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187966 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187967 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187968 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187969 - ||  || 18 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187970 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187971 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187972 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187973 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187974 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187975 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187976 - ||  || 26 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187977 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187978 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187979 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187980 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187981 - ||  || 19 august 2001 ||  || 
|-
| 187982 - ||  || 26 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187983 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187984 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187985 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187986 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187987 - ||  || 12 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 187988 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187989 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187990 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187991 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187992 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187993 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187994 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187995 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187996 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187997 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187998 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187999 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188000 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-